Příjmení Rice nosí více významných osobností:

 Anne Riceová (1941–2021) – americká spisovatelka
 Condoleezza Riceová (* 1954) – americká politička a politoložka, americká ministryně zahraničních věcí
 Damien Rice (* 1973) – irský folkový zpěvák, skladatel a kytarista
 Declan Rice (* 1999) – anglický fotbalista
 Henry Gordon Rice (1920–2003) – logik, autor Riceovy věty
 Jerry Rice (* 1962) – americký hráč amerického fotbalu
 John Andrew Rice (1888–1968) – zakladatel a první rektor vysoké školy Black Mountain College
 Jon Rice (* 1987) – americký bubeník
 Kate Rice (1882–1963) – kanadská prospetorka, dobrodružka a spisovatelka
 Lena Riceová (1866–1907) – irská tenistka
 Ron Rice (1935–1964) – americký experimentální filmový režisér
 Susan Riceová (* 1964) – americká diplomatka
 Stephanie Riceová (* 1988) – australská plavkyně, olympijská vítězka
 Tim Rice (* 1944) – britský textař a libretista
 Tim Rice-Oxley (* 1976) – anglický hudebník, producent, zpěvák, pianista a baskytarista
 Willard Rice (1895–1967) – americký hokejista

Externí odkazy